Die Geneva Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 29. Oktober bis 4. November 2012 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  der Geneva Open
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 139 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Genf